«Чикаго Буллз» () — американский профессиональный баскетбольный клуб, базирующийся в городе Чикаго (штат Иллинойс). «Буллз» выступают в Центральном дивизионе Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Команда принадлежит Джерри Райнсдорфу, а Билли Донован в настоящее время является главным тренером. Они играют свои домашние игры в «Юнайтед-центре». «Буллз» впервые присоединились к НБА в сезоне 1966/67 в качестве команды расширения. Под руководством Джонни Керра команда закончила свой первый сезон с результатом 33–48, лучшим результатом, достигнутым расширенной командой за первый год игры, и обеспечила себе место в плей-офф. «Быки» выиграли свой первый чемпионат НБА в финале НБА 1991 года, когда их тренировал Фил Джексон. в 1990-х под руководством Джексона они выиграли еще пять раз становились чемпионами НБА.

У «Чикаго Буллз» был 21 главный тренер. Фил Джексон является бессменным лидером франшизы по количеству игр регулярного сезона, победных игр регулярного сезона, игр плей-офф и победных игр плей-офф. Джексон и Джерри Слоун - единственные тренеры «Буллз», которые были занесены в Зал славы баскетбола в качестве тренеров. Керр, Дик Мотта, Джексон и Том Тибодо вместе с командой становились тренерами года НБА. Эд Бадгер, Билл Берри, Билл Картрайт, Пит Майерс и Джим Бойлан всю свою карьеру главного тренера НБА провели в «Буллз». Слоун, Картрайт и Майерс ранее играли за «Буллз».

Тренеры 

Статистика приведена на 11 апреля 2022 года.

Примечания

Ссылки 
 

Чикаго Буллз